Nyssia alpina är en fjärilsart som beskrevs av Sulzer 1776. Nyssia alpina ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
alpina